Phanos (atletiekvereniging) : Nederlandse atletiekvereniging
 Phanos (bedrijf) : Nederlandse project- en vastgoedontwikkelaar